Juan Salvador Nepomuceno María Anunciada José Juan Bautista Fernando Baltasar Luis Gonzaga Pedro Alejandrino Zenobio Antonino de Habsburgo-Lorena (en italiano, Giovanni Nepomuceno Maria Annunziata Giuseppe Giovanni Batista Ferdinando Baldassare Luigi Gonzaga Pietro Alessandrino Zanobi Antonino d'Asburgo-Lorena; Florencia, 25 de noviembre de 1852-desaparecido en el Cabo Tres Puntas, 12 de julio de 1890), también conocido por los seudónimos de Juan Orth, Juan Traunwald, Juan del Traun, Juan de Traunstein, fue un príncipe de Toscana y archiduque de Austria.

Primeros años 
Juan Salvador nació en Florencia, en el Palacio Pitti, el más joven de los diez hijos del gran duque Leopoldo II de Toscana y de su segunda esposa, la gran duquesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias. Sus abuelos paternos fueron el gran duque Fernando III de Toscana y Luisa de Borbón-Dos Sicilias; y sus abuelos maternos el rey Francisco I de las Dos Sicilias y María Isabel de España.

En 27 de abril de 1859, cuando Juan tenía seis años y medio, levantamientos revolucionarios pusieron fin al reinado de los Austrias en la Toscana, y el joven príncipe se refugió con su familia en la corte del emperador Francisco José I de Austria en Viena.

Carrera militar 
En Austria comenzó su carrera en el Ejército Imperial y Real de Austria-Hungría y se convirtió en un amigo íntimo del príncipe heredero Rodolfo, único hijo del emperador Francisco José y la emperatriz Isabel de Baviera (la famosa Sissi), con quien compartía ideas liberales en asuntos de gobierno. En 1877 fue promovido al grado de coronel y en 1878 participó al mando de una división de la ocupación austro-húngara de Bosnia y Herzegovina, territorio entonces en manos del Imperio otomano, obteniendo numerosos reconocimientos. A su regreso, escribió un ensayo sobre asuntos militares considerado insultante por los altos mandos del ejército y que le valió la enemistad del inspector general del Ejército, el archiduque Alberto de Austria-Teschen, y ser alejado de Viena al ser designado comandante militar de Linz. 

Cuando el 7 de septiembre de 1886, Alejandro de Battenberg, primer rey de la Bulgaria independizada del Imperio otomano, renunció al trono, Juan presentó su candidatura a sucederlo. La iniciativa del archiduque generó rechazos tanto en Rusia como en la corte austríaca misma, y el emperador dispuso finalmente su relevo en el mando.

El 30 de enero de 1889, la familia imperial fue sacudida por el llamado "incidente de Mayerling", la muerte del archiduque Rodolfo en circunstancias misteriosas. Impactado por la muerte de su amigo, y con una difícil relación con la corte por sus escritos y por su romance con la joven bailarina Ludmille Milly Stubel, a quien había conocido en Linz, el 16 de octubre, Juan renunció a sus títulos, posición y privilegios, reconociéndose un ciudadano austríaco más y adoptando el apellido Orth, derivado del nombre del castillo austríaco donde vivía su madre, María Antonieta, el "Schloss Orth".

Vivió brevemente en París y Zúrich, siendo presionado por el emperador a adoptar la ciudadanía suiza. Tras formarse como marino y obtener su licencia de piloto en Fiume, adquirió un yate de tres palos y 20 tripulantes que bautizó con el nombre de Santa Margarita y partió con su amante a Londres, donde contrajeron matrimonio.

Desaparición 

El 26 de marzo de 1890, el Santa Margarita zarpó con destino a Sudamérica, comandado por Sodich y pilotado por el mismo Orth. En Buenos Aires se reunió con su esposa, quien había viajado en un barco diferente. Allí reemplazó la tripulación de su barco por marinos inexpertos y sorprendió con declaraciones como "aunque muera, seguiré viviendo" o "jamás me volverán a ver, aunque no haya muerto".

En julio de 1890, zarpó nuevamente rumbo a Valparaíso, Chile. Fue la última vez que Juan, su esposa y la tripulación de la nave fueron vistos. El emperador promovió varias búsquedas infructuosas del buque y el archiduque Juan fue declarado desaparecido. La gran duquesa viuda María Antonieta siempre se negó a llevar luto por Juan, convencida de que su hijo seguía vivo. Algunos estafadores también lograron obtener dinero por proporcionar información falsa. 

Entre esas versiones, informes de José Boglich, jefe de policía de Concordia, provincia de Entre Ríos, dan cuenta de la presencia en esa ciudad en 1899 de «Jean Orth, austríaco, comerciante, cuarenta y seis años aproximadamente, calvo, algo canoso el bigote, barba corta. Camina militarmente.» Posteriores pesquisas lo ubican en Yeruá y en el Chaco entre 1899 y 1905, y luego de 1912 en Córdoba; aunque hay rumores que daban cuenta de su partida a Japón antes de la guerra con Rusia.

En 1911, Juan fue declarado oficialmente muerto.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Príncipes de la Casa Imperial miembros de la Casa de los Señores de Austria
Nacidos en Florencia
Personas desaparecidas